Harzbahn steht für:
 Rübelandbahn, Bahnstrecke von Blankenburg nach Tanne, zum Teil noch in Betrieb
 Innerstetalbahn, Bahnstrecke von Langelsheim über Clausthal-Zellerfeld nach Altenau, stillgelegt

Siehe auch:
 Harzer Schmalspurbahnen